El término cabildo hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Historia 
 Cabildo abierto, institución hispanoamericana de origen colonial.
 Cabildo colonial, institución colonial española en sus territorios americanos.
 Cabildo de indios, institución en la América Hispana propia de las comunidades indígenas.

Instituciones 
 Cabildo, gobierno local, ayuntamiento, concejo, órgano ejecutivo del municipio.
 Cabildo insular, entidad administrativa moderna de las islas Canarias.
 Cabildo indígena, entidad pública representativa de los aborígenes en Colombia.
 Cabildo de Buenos Aires, institución colonial histórica de Buenos Aires, Argentina.

Edificios públicos 
 Centro Cultural de la República, Asunción, Paraguay.
 Cabildo de Lima, Perú.
 Cabildo de Montevideo, Uruguay.

En Argentina 
 Cabildo de Buenos Aires;
 Cabildo de Córdoba;
 Cabildo de Luján;
 Cabildo de Salta;

Localidades 
 Cabildo, en Buenos Aires, Argentina.
 Cabildo (Chile), en Chile.

Religión católica 
 Cabildo catedralicio, colegio de clérigos que asisten al obispo.
 Cabildo metropolitano, órgano encargado del gobierno de los mayores templos de una ciudad.

Revistas 
 Cabildo, una revista argentina.

Política 
 Cabildo Abierto, partido político uruguayo, anteriormente conocido como Movimiento Social Artiguista.

Enlaces externos